Le  est la  du challenge Yves du Manoir et la compétition est remportée par l'US Dax qui obtient son troisième titre dans cette compétition après ceux de 1957 et 1959.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Narbonne (21 points, 21 essais) contre Dax (17, 22), Tarbes (21, 18) contre Grenoble (19, 19), Brive (21, 31) contre Montferrand (19, 25) et Béziers (19, 23) contre Agen (19, 26).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1968-1969
Rugby à XV en France en 1968
Rugby à XV en France en 1969